Contagem Regressiva (álbum) - do cantor brasileiro Anderson Freire lançado em 11 de maio de 2018 pela gravadora MK Music
 Contagem Regressiva (canção) - da dupla sertaneja Edson & Hudson lançada no dia 22 de fevereiro de 2016
 Contagem Regressiva (filme)

Desambiguação